Fernando Sánchez puede referirse a:

 Fernando Sánchez (1976-), exfutbolista argentino;
 Fernando Sánchez (1973- ), político argentino (Coalición Cívica-ARI)
 Fernando Sánchez (1935-2006), diseñador de modas español.
 Fernando Sánchez, futbolista español.
 Fernando Sánchez Arellano (1974- ), narcotraficante mexicano y líder del cártel de Tijuana;
 Fernando (Fernán) Sánchez de Tovar (†1384), militar y marino español (castellano);
 Fernando Sánchez Calero, jurista español;
 Fernando Sánchez Dragó (1936-), novelista, ensayista y crítico literario español;
 Fernando Sánchez Marcos(1943-), historiador de la Edad Moderna español;
 Fernando Sánchez Mayáns (1923-2007), dramaturgo, poeta y diplomático mexicano;
 Fernando Sánchez Mejorada (1955- ), documentalista y productor de televisión;
 Fernando Sánchez Polack (1920-1982), actor español;
 Fernando Sánchez Cipitria (1971- ), futbolista español.
 Fernando Nicolás Sánchez, futbolista argentino.